Il singolare del Copa Telmex 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2009.

David Nalbandian era il detentore del titolo ma ha perso in semifinale contro Juan Mónaco.

Tommy Robredo ha vinto in finale 7-5, 2-6, 7-6(5),contro Juan Mónaco.

Teste di serie

  David Nalbandian (semifinali)
  Nicolás Almagro (primo turno)
  Tommy Robredo (campione)
  Carlos Moyá (primo turno)

 José Acasuso (semifinali)
 Albert Montañés (primo turno)
 Marcel Granollers (secondo turno)
 Eduardo Schwank (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

Copa Telmex 2009
ATP World Tour 2009